Bay Roberts (baai), een baai van het Canadese eiland Newfoundland
 Bay Roberts (gemeente), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland
 Agglomeratie Bay Roberts, de agglomeratie van die gemeente